In 2018 werd het 74ste Campeonato Paulista Série A3 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 17 januari tot 28 april. Atibaia werd kampioen.

Format
De twintig teams speelden één keer tegen elkaar. De top acht plaatste zich voor de tweede fase, waarin in knock-outvorm gespeeld werd. De twee finalisten dwongen promotie af naar de Série A2 van 2019. De zes laatste teams degradeerden naar de Segunda Divisão.

Eerste fase

Tweede fase

Details finale

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista A3